SEK er en forkortelse, som blandt andet kan referere til:

 Svenske kronor
 Sekund